Besøget kan henvise til:

 Besøget (film fra 1964) – danske navn for The Visit  fra 1964
 Besøget (film fra 1984) – dansk kortfilm fra 1984 instrueret af Jacob Buur
 Besøget (film fra 2008) – dansk kortfilm fra 2008 instrueret af Lasse Lindsteen
 Besøget (film fra 2015) – dansk dokumentarfilm instrueret af Michael Madsen